Het WTA-tennistoernooi van Columbus (officieel Tennis Ohio Championships) van 2021 vond plaats van maandag 20 tot en met zondag 26 september 2021 in Columbus, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Ohio. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­binnen­banen.

Nuria Párrizas Díaz en Wang Xinyu stonden in beide finales tegenover elkaar. Op zaterdag won Wang de eindstrijd in het dubbelspel (samen met landgenote Zheng Saisai) – op zondag won Párrizas Díaz die in het enkelspel.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Amerikaanse Ann Li bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Coco Vandeweghe.

Het tweede reekshoofd, Nuria Párrizas Díaz uit Spanje, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als achtste geplaatste Chinese Wang Xinyu in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was Párrizas Díaz' tweede WTA-titel, allebei in 2021. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Ingrid Neel en Sabrina Santamaria, kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor hun openingspartij in de tweede ronde.

Het ongeplaatste Chinese duo Wang Xinyu en Zheng Saisai won het toer­nooi. In de op zaterdag 25 september gespeelde finale ver­sloegen zij het eveneens ongeplaatste koppel Dalila Jakupović en Nuria Párrizas Díaz in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Wang had daar­naast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Zheng zes.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Columbus 2021
Columbus